La Maison Jean Vilar, inaugurée 18 juillet 1972, est un lieu qui valorise au moyen d'expositions la pensée et l'œuvre de Jean Vilar, l'histoire du Festival d'Avignon jusqu'à nos jours, celle de la décentralisation théâtrale et du TNP en particulier, les grandes figures des arts du spectacle. Elle est aussi en lien avec des artistes contemporains auxquels elle ouvre ses espaces afin d'accueillir leurs propositions, leur permettant d'apposer leurs marques sur l'histoire du lieu.

Les expositions à la Maison Jean Vilar proposées par l'Association Jean Vilar

Sous la direction de Nathalie Cabrera (depuis 2017) 
5 juillet 2022-30 avril 2023 : Infiniment. Gérard Philipe, Maria Casarès - une évocation, commissariat de Jean-Pierre Moulères, en partenariat avec le Festival d'Avignon, la BnF et gmem.

5 juillet 2022-30 avril 2023 : Ce soir, oui tous les soirs. Jean Vilar - Notes de service, TNP, 1951-1963, commissariat de Jean-Pierre Moulères, coproduction Théâtre National Populaire, direction Jean Bellorini, en partenariat avec l'Adami.

7 juillet 2022-31 mars 2023 : L'Œil présent. Photographier le Festival d'Avignon au risque de l'instant suspendu, commissariat de Laurent Gachet, coproduction Festival d'Avignon.

13 mai-14 juin 2022 : Studio Jump. Exposition photographique, commissariat de Margot Laurens.

13 mai-14 juin 2022 : Arrêts sur motif. Restitutions d'ateliers, commissariat de Tiphaine Dubois.

5 juillet-14 décembre 2019 : Trouble fête. Collections curieuses et choses inquiètes, une exposition de Macha Makeïeff, coproduction La Criée-Théâtre national de Marseille, Festival d'Avignon, gmem-CNCM-Marseille.

18 mai-14 décembre 2019 : Signé Jacno. Un graphisme brut pour un théâtre populaire, commissariat de Jean-Pierre Moulères.

6 juillet 2018-23 mars 2019 : "Je suis vous tous qui m'écoutez". Jeanne Moreau, une vie de théâtre, commissariat de Laure Adler, coproduction gmem-CNCM-Marseille, en partenariat avec France Inter, INA.

Mai-décembre 2018 : Cabu, le théâtre à main levée : croquis d'un spectateur amoureux, scénographie Raymond Sarti, mise à disposition des dessins Véronique Cabut, avec la participation de Jean-François Pitet.

Octobre-novembre 2017 : Lorenzaccio, Gérard Philippe, double-jeu, commissariat de Jean-Pierre Moulères, dans le cadre de La belle Italia à Avignon, une semaine à l'italienne.

Sous la direction de Jacques Téphany (2003-2017) 
Septembre-octobre 2017 : Jean Vilar, le Festival d'Avignon et le Théâtre national populaire.

Juillet-novembre 2017 : Five Truths : une installation de Katie Mitchell, production Victoria et Albert Museum, dans le cadre de la 8e édition d'Octobre Numérique, Rencontres de la création, de l'innovation et de l'économie en pays d'Arles.

Juillet 2017 : Mémoire d'Antigone 1960.

Novembre 2016-juin 2017 : Victor Hugo au TNP.

Juillet-décembre 2016 : Métamorphoses de la scène : 70 ans de scénographie à la Comédie-Française, commissariat d'Agathe Sanjuan, coréalisation Comédie-Française.

Avril-juillet 2016 : Mario Prassinos, peintre de Vilar. Des cimaises à la scène.

Juillet 2015-avril 2016 : Avignon, le rêve que nous faisons tous.

Janvier-décembre 2015 : Molière Jean Vilar, Molière par les siens.

Septembre-décembre 2014 : Vilar et le Festival d'Avignon : une œuvre en action.

Juillet-décembre 2014 : Le Prince de Hombourg.

Juillet 2014 : A la recherche d'Hamlet.

Février-avril 2014 : Carolyn Carlson, écriture et mouvement, commissariat de Joël Huthwohl, directeur du département des arts du spectacle, et Valérie Nonnenmacher, chargée des collections, réalisation Bibliothèque nationale de France, en collaboration avec l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, à l’occasion des Hivernales 2014.

Juillet-décembre 2013 : Populaire, vous avez dit populaire ? Du public de Jean Vilar à la FabricA, coproduction Festival d'Avignon, coordination Jacques Téphany et Irène Afker.

Juillet-décembre 2012 : Présences de Jean Vilar (1912-1971).

Juillet-décembre 2012 : Le Monde de Jean Vilar, commissariat général de Jacques Téphany et Rodolphe Fouano, coproduction Théâtre National de Chaillot, en partenariat avec l'INA.

Juillet-décembre 2011 : De Maurice (Béjart) à Boris (Charmatz) : la danse à Avignon (1966-2011), installation vidéo, commissariat de Frédérique Debril.

Juillet-octobre 2010 : Le Mystère Tchekhov, installation dans le cadre de l’Année France-Russie 2010, avec le Soutien de CulturesFrance, en collaboration avec le Musée Bakhrouchine, le Musée littéraire, le musée du Théâtre d’art de Moscou et le musée de Mélikhovo.

Juillet-novembre 2010 : Richard II pour mémoire.

Novembre-décembre 2009 : Gérard Philipe, 50 ans après....

Mai-juillet 2009 : Craig et la marionnette, commissariat de Patrick Le Boeuf et Evelyne Lecucq, coproduction BnF et THEMAA, association nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés.

Juillet 2008 : Vilar, Béjart, le bazar : éclats de juillet - Avignon 68, coproduction et coréalisation BnF.

Juillet 2008 : Béjart en Avignon : 1966-1969, coproduction BnF et Festival d'Avignon.

Juillet-décembre 2007 : 60 ans, 60 portraits, conception Jacques Téphany, avec la collaboration de Véronique Meunier (BnF).

Juillet 2007 : Dedans dehors, conception Frédéric Fisbach, commissariat et scénographie d'Alexandra Baudelot et Laurent P. Berger, coproduction Studio-Théâtre de Vitry, Festival d'Avignon et BnF.

Novembre-décembre 2006 : Samuel Beckett, coproduction BnF, en partenariat avec l'association "La Maison Samuel Beckett" (Roussillon).

Juillet-décembre 2006 : Métamorphoses du public.

Juillet 2006 : Josef Nadj, exposition conçue par Josef Nadj, en collaboration avec Myriam Bloedé, production Festival d'Avignon, avec le soutien du Centre Chorégraphique National d'Orléans.

Novembre-décembre 2005 : Paul Claudel au Festival d'Avignon : cinquante ans après.

Juin-juillet 2005 : For intérieur, exposition de Jan Fabre, commissariat de Jérôme Sans, coproduction Festival d'Avignon et BnF, en collaboration avec Angelos (Anvers).

Juillet-novembre 2004 : Vilar ? Connais pas, nouvelle version enrichie de l'exposition Avignon, un rêve que nous faisons tous, coproduction BnF, Festival d’Avignon et institut national de l’audiovisuel, avec la participation d’Arte, de La Compagnie des Indes, de l’AMDA.

Juin-Juillet 2004 : Thomas Ostermeier, commissariat de Barbara Engelhardt, coproduction Festival d’Avignon et BnF, en collaboration avec la Schaubühne de Berlin et Arte.

Avril-juin 2004 : Jean Vilar familier, photos de Suzanne Fournier.

Juillet-décembre 2003 : Avignon un rêve que nous faisons tous, coproduction BnF, Festival d'Avignon et INA, avec la participation d'Arte et de la Compagnie des Indes.

Juillet 2003 : De la cigale à la fourmi : condition sociale et syndicale de l'artiste interprète au XXe siècle, commissariat de Marie-Ange Rauch, réalisation comité d'histoire de l'Union des artistes, production Union des artistes.

Juin-juillet 2003 : Porte ouverte sur le festival 2003 : photographies de Jean-Pierre Campomar.

Avril-mai 2003 : Mystères et découvertes.

Sous l'intérim de Melly Puaux (1999-2003) 
Juin-décembre 2002 : Porte ouverte sur le festival 2002 : photos de Guy Delahaye.

Juillet-décembre 2002 : TNP an I., commissariat de Marie-Claude Billard, coproduction BnF.

Juillet-décembre 2002 : Quelque chose de Platonov (1956-2002), commissariat de Marie-Claude Billard, coproduction BnF.

Avril-mai 2002 : Victor Hugo : le théâtre de Hugo ou la sublimation des sens, souvenirs visuels et sonores de quelques grands moments de l'histoire du T.N.P.-Jean Vilar et du Festival d'Avignon.

Juillet-décembre 2001 : Georges Wilson : travail de troupe (1950-2000), coréalisation BnF.

Juillet-décembre 2001 : Jean Vilar : le public d'abord, le reste suit toujours.

Mai-juin 2001 : Du plateau de théâtre au plateau de télévision : archives et réalisation photographique de la photothèque et du laboratoire photographique de l'Institut National de l'Audiovisuel.

Mars-avril 2001 : Loges d'acteurs : photographies de François Darras.

Juillet-décembre 2000 : Jeunes scénographies à travers l'enseignement de la scénographie en France, coproduction Réso-Scéno, Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (ESAD-TNS), Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre à Lyon (ENSATT), Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris (ENSAD), Ecole d’Architecture de Nantes (EAN), Ecoles d’Architecture de Clermont-Ferrand (EACF), de Paris-Villemin (EAPV), de Paris-La Villette (EAPLV), Institut d’Etudes Théâtrales à l’Université de Paris III, Département Arts du Spectacle à l’Université de Paris VIII, et le Laboratoire d’Etude du Mouvement (LEM-Ecole Jacques Lecoq), coordination Marcel Freydefont, scénographie et réalisation de l’exposition Valérie Foy et Stéphanie Mathieu, lumière Ludovic Bouaud et Julien Duprat avec l’équipe technique de l’ENSATT (juillet-décembre 2000).

Mai-juin 2000 : Régie de spectacles, avec la collaboration de l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d'Avignon (ISTS).

Mars-mai 2000 : Voyage dans le théâtre français du XVIe au XVIIIe siècle : des tragiques aux farceurs (1550-1629); Troupes royales et Forains frondeurs (1629-1715); Théâtromanie (1715-1799), conception Catherine de Seynes-Bazaine, scénographie Jean-Baptiste Manessier, présentée par Le Chariot pourpre, collaboration Fabienne Delude, Véronique Genêt, Michel Ozeray, Eric Jolivet, Claude Perchat, Anne Chamaillard, Florence Hinnebourg, Anne Buguet, Bruno Bouteloup.

Janvier-février 2000 : Hommage à Jacques Lecoq, photographies.

Janvier 2000 : Gérard Philipe... 40 ans après.

Juillet-décembre 1999 : La Maison Jean Vilar a 20 ans (1979-1999).

Avril-juin 1999 : Hommage à Charles Dullin (1885-1949) : hommage pour le 50e anniversaire de sa mort, collections de E.-M. Desportes de Linières Président-Fondateur de l’Association Charles Dullin.

Notes et références 

Culture à Avignon